Багряний колір — відтінок червоної, насиченіший від барви кіноварі;
 Багряний фазан — вид птахів родини фазанових.

Фільми:
 «Багряний бігун» — американська драма;
 «Багряний пік» — американський фільм жахів.

Псевдонім:
 Анна Багряна — українська поетеса та прозаїк;
 Іван Багряний — український поет та прозаїк.